Xaltepec eller Jaltepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 
 Xaltepec, Palmar de Bravo, 
 Xaltepec, Chicontepec, 
 Xaltepec, Banderilla, 
 Xaltepec, Tehuipango, 
 Xaltepec, Nealtican, 
 Xaltepec, Chilchotla, 
 Xaltepec, Zoquitlán, 
 Xaltepec, Altotonga, 
 Jaltepec, Axapusco, delstaten Mexiko
 Jaltepec Centro, San José del Rincón, delstaten Mexiko
 Jaltepec, Hidalgo

Se även 
Jaltepec de Arriba
Santiago Gigante Jaltepec